Монте-Редонду (, «кругла гора») — португальська власна назва.

Топоніми

Монте-Редонду (Аркуш-де-Валдевеш) — парафія.
 Монте-Редонду (Лейрія) — парафія.
 Монте-Редонду (Торреш-Ведраш) — парафія.